KCRW steht für:
 KCRW-FM, US-amerikanischer Hörfunksender
 KCRW Berlin, deutscher Hörfunksender mit teilweisen KCRW-FM-Übernahmen, siehe KCRW-FM #KCRW Berlin
 Yeager Airport (ICAO-Code), Flughafen von Charleston (West Virginia), West Virginia

Abkürzung